Cutler kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Cutler (ö),

USA 

 Cutler (ort i USA, Florida), Miami-Dade County, 
 Cutler (ort i USA, Illinois), Perry County, 
 Cutler (ort i USA, Maine), Washington County, 
 Cutler, Kalifornien, ort, Tulare County, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade USAförgreningar